IV steht für:
 IVPITER (dt.: Jupiter (Mythologie)), römischer Gott
 Individualverkehr, eine in der Verkehrsplanung gängige Abkürzung
 Industriellenvereinigung, österreichische Interessenvertretung von Industriellen in Österreich
 Informationsverarbeitung, siehe Datenverarbeitung
 Initialisierungsvektor bei einer Verschlüsselung im CBC-Modus
 Innenverteidiger im Sport
 Innenverwaltung, siehe Öffentliche Verwaltung
 Instrumentvariable in der Statistik
 Integrierte Versorgung
 intrinsische Viskosität, eine Größe der Viskosimetrie
 Invalidenversicherung (Liechtenstein) im Fürstentum Liechtenstein
 Invalidenversicherung (Schweiz) in der Schweiz
 Isolierverglasung, umgangssprachlich fälschlicherweise für Wärmedämmverglasung, siehe Mehrscheiben-Isolierglas
 Ideales Vakuum
 VG Airlines, verwendeter IATA-Code der ehemaligen belgischen Fluggesellschaft
 Wind Jet, verwendeter IATA-Code der ehemaligen italienischen Fluggesellschaft
 die postcode area Inverness (als Anfangsbuchstaben einer Postleitzahl aus dem Vereinigten Königreich)
 Zahl Vier, römische Zahlzeichen
 Jahr IV des französischen Revolutionskalenders, siehe Französischer Revolutionskalender/Y4

IV ist der Titel von:
 IV (Cypress-Hill-Album), Album der Hip-Hop-Gruppe Cypress Hill
 IV (Der-W-Album), Album des Musikers Der W
 IV (Godsmack-Album), Album der Rockband Godsmack
 IV (Ton-Steine-Scherben-Album), Album der Gruppe Ton Steine Scherben
 IV (Winger-Album), Album der Rockband Winger
 Led Zeppelin IV, Album der Gruppe Led Zeppelin

i. V. steht für:
 in Vertretung, in Anlehnung an „in Vollmacht“, siehe Vertretung (Deutschland)
 in Vollmacht (im Schriftverkehr), siehe Handlungsvollmacht, Prokura

i.v. steht für:
 intravenös, Injektion oder Infusion von Medikamenten in eine Vene

Siehe auch:
 4.0
 4 (Begriffsklärung)
 Die Vier
 Four
 Vir
 Fier (Begriffsklärung)
 Typ 4

IV